Джамаладин ат-Турки или Джамал ад-Дин бин Мухаммед Абдуллах ат-Турки (XIV век, годы рождения и смерти неизвестны) — средневековый тюрколог, исследователь языка мамлюкских кипчаков. Знаток арабской классической филологии, в частности её лексикографии.

Известный практический труд Джамаладина — арабско-кипчакский словарь «Китабу булгат ал-муштак фи лугат ат-турк ва-л-кифчак» («Книга, написанная для желающих хорошо изучить тюркский и кыпчакский языки»). Написан в Сирии в 1350 году. Один экземпляр рукописи хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже под № 293.

Книга издана в оригинале в 1938, 1954, 1958 годах, затем переведена на французский и польский языки (подготовил к печати Ананий Ахиезерович Зайончковский с фотокопиями оригинала). Первая часть рукописи (об именах существительных) состоит из трёх глав, вторая (общий список) посвящена глаголам. В кратком предисловии Джамаладин привёл список использованной им при составлении словаря литературы, не дошедшей до нашего времени, в том числе книги «Ал-Анвар ал-Мудиа» (Блеск света) Ала ад-Дина Бейлик Ал-Кыпчаки. Книга является важным источником по изучению исторической лексики древнекипчакского, современного казахского и других родственных языков.

Литература 
  Ananiasz Zajączkowski «Słownik arabsko-kipczacki z okresu Państwa Mameluckiego. Bulġat al-Muštāq fi luġat at-Turk wa-l-qifžāq». I. -Le Nom. -Warszawa, 1958. -е. 113;
  Ananiasz Zajączkowski «Vocabulaire arabe-kiptchak de l’époque de l’État Mamelouk. Bulġat al-Muštāq fi luġat at-Turk wa-l-qifžāq». -II. -Verba. -Warszawa, 1954. -е.227.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Тюркологи
Учёные XIV века